tympanon – element architektoniczny w budownictwie monumentalnym
 tympanon – bębenek używany w starożytnej Grecji i Rzymie
 tympanon – starożytny czerpak bębnowy